Das mutabile Gewebe ist typisch für Echinodermata. Es ist noch weitgehend unerforscht, wird aber mit dem hohen Regenerationsvermögen in Zusammenhang gebracht. Es wurde nachgewiesen, dass durch den Einfluss des Nervensystems schnelle Konsistenzänderungen dieses Gewebes erreicht werden können. So kann ein Seestern z. B. seinen Arm über einen langen Zeitraum stark versteifen, ohne dabei Muskelkraft aufwenden zu müssen. Ein Schlangenstern hingegen benötigt für die Fortbewegung einen möglichst biegsamen Arm.

Anatomie (Wirbellose)